Серрюе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 120 км на південь від Орлеана, 23 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Серрюель на сайті французького Національного інституту географії
 Серрюель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серрюель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серрюель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серрюель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер